Голочело може бити:

 Голочело (Коцељева), насељено место у општини Коцељева, Србија
 Голочело (Крагујевац), насељено место града Крагујевца, Србија